«Аманда О» — название аргентинской теленовеллы, а также некоторых её адаптаций:
 Аманда О (телесериал, Аргентина)
 Аманда О (телесериал, Россия)